Die CIMB Malaysian Open 2006 fanden vom 25. bis 30. Juli 2006 in Kuala Lumpur, Malaysia statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2005/06, das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2005/06. Die Herrenkonkurrenz war mit 30.000 US-Dollar, die Damenkonkurrenz mit 43.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger waren Amr Shabana und Nicol David. Adrian Grant besiegte im Endspiel Cameron Pilley mit 7:11, 11:3, 11:6 und 11:3. Bei den Damen setzte sich erneut Nicol David durch, sie gewann gegen Tania Bailey mit 9:4, 9:6, 2:9, 5:9 und 9:3.
 
Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus je 16 Spielern, davon waren je vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Mohd Nafiizwan Adnan und Tricia Chuah jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2005/06
WSA World Tour 2005/06
2006